Теста:

Фамилия 
 Теста, Аугусто (род. 1950) — итальянский астроном и первооткрыватель астероидов.
 Теста, Густаво (1886—1969) — итальянский куриальный кардинал и ватиканский дипломат.
 Теста, Ирма (род. 1997) — итальянская спортсменка, боксёр.
 Теста, Пьетро (1611—1650) — итальянский художник.
 Теста, Федерика (род. 1993) — словацкая, ранее итальянская фигуристка.

Топоним 
 Теста дел Рютор () — горный массив в Грайских Альпах в Аостской долине, Италия.